1968 Голяма награда на Белгия е 17-о за Голямата награда на Белгия и четвърти кръг от сезон 1968 във Формула 1, провежда се на 9 юни 1968 година на пистата Спа-Франкоршамп близо до градчетата Спа и Франкоршамп, Белгия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Белгия